Vogelberg ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Orte:
 Vogelberg (Hägendorf), Quartierteil der Gemeinde Hägendorf, Bezirk Olten, Kanton Solothurn
 Vogelberg (Leutkirch im Allgäu), Einzelhof im Stadtteil Winterstetten von Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Vogelberg (Lüdenscheid), Stadtteil von Lüdenscheid, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Vogelberg (Schipkau), abgebaggerte Siedlung im Gebiet der Stadt Lauchhammer, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Vogelberg, deutscher Name des Dorfes Linnumäe auf der Insel Hiimu (Deutsch Dagö), Landgemeinde Pühalepa, Kreis Hiiu, Estland

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Vogelberg (Hinterrhein) (3218 m), Hauptgipfel des Rheinquellhorns zwischen der Gemeinde Serravalle, Bezirk Blenio, Kanton Tessin und Hinterrhein, Bezirk Hinterrhein, Kanton Graubünden
 Vogelberg (Mümliswil-Ramiswil) (1204 m), nahe dem Passwang (Gemeinde Mümliswil-Ramiswil), Bezirk Thal, Kanton Solothurn
 Vogelberg, deutscher Name des Smolna (869,7 m), im Habelschwerdter Gebirge (Sudeten) nahe Szczytna, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Vogelberg (Schwangau) (827,2 m), im Lechrain bei Mühlberg (Gemeinde Schwangau), Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Vogelberg (Frauenzell) (788,2 m), im Allgäu an der Landesgrenze zwischen Frauenzell (Markt Altusried), Landkreis Oberallgäu, Bayern und Vogelberg (Stadt Leutkirch im Allgäu), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Vogelberg, deutscher Name des Jestřábí (Sudeten) (703,1 m) im Hannsdorfer Bergland (Ostsudeten), bei Bedřichov (Gemeinde Oskava), Bezirk Šumperk, Region Olomoucký, Tschechien
 Vogelberg (Wurzbach) (680,5 m), im Frankenwald bei Hasslersberg (Stadt Wurzbach), Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Vogelberg (Kirchendemenreuth) (633 m), im Hessenreuther Wald bei Kirchendemenreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Vogelberg (Geltendorf) (607 m), bei Geltendorf, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Vogelberg, deutscher Name des Fugleberget (Spitzbergen) (569 m) auf Spitzbergen, Norwegen
 Vogelberg (Ebersberg) (564,2 m), bei Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Langer Vogelberg (545,3 m), in der Frankenalb bei Preith (Gemeinde Pollenfeld), Landkreis Eichstätt, Bayern
 Vogelberg (Aystetten) (529,7 m), im Holzwinkel bei Aystetten, Landkreis Augsburg, Bayern 
 Vogelberg (Edelsfeld) (526 m), bei Vögelas (Gemeinde Edelsfeld), Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Vogelberg (Sulzbach-Rosenberg) (493,7 m), in der Frankenalb zwischen Sulzbach-Rosenberg und Poppenricht, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Vogelberg (Illschwang) (485,7 m), in der Frankenalb bei Frankenhof (Gemeinde Illschwang), Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Vogelberg (Bayerbach bei Ergoldsbach) (468,2 m), bei Mausham (Gemeinde Bayerbach bei Ergoldsbach), Landkreis Landshut, Bayern
 Vogelberg (Nabburg) (462 m), im Oberpfälzer Wald bei Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Vogelberg (Nasnitz) (458 m), in der Frankenalb bei Nasnitz (Gemeinde Auerbach in der Oberpfalz), Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Vogelberg (Lehnershof) (447,4 m), in der Frankenalb nahe Lehnershof (Gemeinde Auerbach in der Oberpfalz), Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Vogelberg (Nittendorf) (436 m), in der Frankenalb bei (Markt Nittendorf), Landkreis Regensburg, Bayern
 Vogelberg (Bleicherode) (425–430 m), in den Bleicheröder Bergen bei Bleicherode, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Vogelberg (Lüdenscheid) (419,3 m), in Vogelberg (Lüdenscheid), Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Vogelberg (Breun) (323,1 m), bei Breun (Gemeinde Lindlar), Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Vogelberg (Bischberg) (319,5 m), am Maintalrand bei Bischberg, Landkreis Bamberg, Bayern
 Vogelberg (Gremsdorf) (316 m), im Aischgrund bei Krausenbechhofen (Gemeinde Gremsdorf), Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern 
 Vogelberg (Uehlfeld) (313,0 m), im Steigerwald bei Tragelhöchstädt (Gemeinde Uehlfeld), Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Vogelberg (Höchstadt an der Aisch) (304,9 m), im Aischgrund bei Kieferndorf (Stadt Höchstadt an der Aisch), Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern 
 Vogelberg (Dingolshausen) (271,2 m), bei Dingolshausen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Vogelberg, deutscher Name des Fugleberget (Jan Mayen) (167 m), auf Jan Mayen, Norwegen
 Vogelberg (Lütjenburg) oder Gojenberg/Goyenberg (60 m), in Lütjenburg, Kreis Plön, Schleswig-Holstein, mit Bismarckturm Lütjenburg

Gebirgspass:
 Vogelberg (2067 m), alter Name des Alpenpasses San-Bernardino-Pass, Kanton Graubünden, Schweiz

Bauten:
 Burg Vogelberg, Burgruine bei Cafoghel (Gemeinde Waltensburg/Vuorz), Region Surselva, Kanton Graubünden
 Berghaus Vogelberg, Siedlungsplatz unterm Vogelberg (Mümliswil-Ramiswil) nahe dem Passwang in der Gemeinde Lauwil, Bezirk Waldenburg, Kanton Basel-Landschaft

Siehe auch:
 Fogelberg (Begriffsklärung)
 Vogelsberg (Begriffsklärung)
 Voglberg (Begriffsklärung)
 Vogelburg
 Vogel (Berg)
 Vogel Peak
 Mount Bird